Llorente kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Llorente (kulle),

Costa Rica 

 Llorente (ort i Costa Rica), Heredia,

Filippinerna 

 Llorente, kommun, Östra Visayas, Province of Eastern Samar, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar